Ма́ртин Влади́мирович Малю́тин () — российский пловец, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, трёхкратный чемпион Европы 2021 года, призёр чемпионатов мира.

Карьера 
Принимал участие в чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 года, завоевав серебряную медаль в эстафете среди мужчин 4×200 м вольным стилем и в смешанной 4×200 м вольным стилем.

23 июля 2019 года стал бронзовым призёром чемпионата мира в южнокорейском Кванджу на дистанции 200 метров вольным стилем. Он разделил бронзовую медаль с британцем Данканом Скоттом, уступив лишь китайцу Сунь Яну и японцу Кацухиро Мацумото.

В мае 2021 года на чемпионате Европы по водным видам спорта, который состоялся в Будапеште, Мартин завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем, проплыв в финале за 3.44,18. Вторую золотую медаль на этом турнире Мартин завоевал в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. 21 мая стал трехкратным чемпионом Европы, победив на дистанции 200 м вольным стилем с личным рекордом и рекордом чемпионатов Европы — 1.44,79.

Студент Сибирского государственного училища олимпийского резерва. Тренируется под руководством Натальи Николаевны Рощиной.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Пловцы России
Чемпионы Европы по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года